

Меканіксбург — місто, штат Пенсільванія
 Меканіксбург — селище, штат Іллінойс
 Меканіксбург — селище, штат Огайо